Richardia kan syfta på:

 Richardia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Richardia (växter) – ett släkte av växter